Флориан Менниген (; 10 апреля 1982, Ратцебург, Германия) — немецкий спортсмен, Олимпийский чемпион в академической гребле (восьмёрки) 2012 года. Выпускник Бостонского университета.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле